3-й розыгрыш Мировой лиги — международного турнира по волейболу среди мужских национальных сборных — прошёл с 1 мая по 5 сентября 1992 года с участием 12 команд. Финальный этап был проведён в Генуе (Италия). Победителем турнира в 3-й раз подряд стала сборная Италии.

Команды-участницы 
 CEV: Германия, Италия, Нидерланды, СНГ, Франция;
 AVC: Китай, Южная Корея, Япония;
 NORCECA: Канада, Куба, США;
 CSV: Бразилия.

Система проведения розыгрыша 
В интерконтинентальном раунде 12 команд были разбиты на три группы. В группах соревнования проходили по системе с разъездами в два круга спаренными матчами. По две лучшие команды из групп вышли в финальный раунд.

В финальном раунде победители групповых турниров провели по два матча со вторыми командами групп интерконтинентального раунда. Сборные, выступавшие в одной группе, между собой в финале не играли. Учитывались результаты матчей финалистов между собой в группах интерконтинентального раунда. Четыре лучшие команды вышли в полуфинал плей-офф и по системе с выбыванием определили призёров турнира.

Интерконтинентальный раунд

Группа А 

 Китай — СНГ 2:3 (15:12, 10:15, 15:7, 9:15, 11:15); 1:3 (15:7, 8:15, 5:15, 8:15).
 США — Япония 3:0 (15:3, 15:7, 15:12); 3:0 (15:7, 15:7, 15:12).

 США — Китай 3:0 (15:10, 15:9, 17:15); 3:2 (15:7, 15:11, 16:17, 13:15, 15:13).
 Япония — СНГ 1:3 (16:14, 4:15, 8:15, 3:15); 3:0 (7:15, 13:15, 6:15).

 СНГ — Китай 3:0 (15:2, 15:13, 15:7); 3:1 (15:6, 13:15, 15:7, 15:11).
 Япония — США 2:3 (10:15, 11:15, 16:14, 15:9, 12:15); 1:3 (15:13, 13:15, 5:15, 3:15).

 США — СНГ 3:0 (15:10, 15:8, 15:6); 3:0 (15:11, 15:11, 15:7).
 Китай — Япония 0:3 (13:15, 10:15, 9:15); 3:1 (15:6, 15:7, 5:15, 15:8).

 СНГ — Япония 3:0 (15:13, 15:13, 15:12); 3:1 (15:9, 8:15, 15:4, 15:5).
 Китай — США 1:3 (15:11, 7:15, 14:16, 6:15); 3:2 (15:3, 15:0, 6:15, 10:15, 15:9).

 СНГ — США 3:1 (15:9, 12:15, 15:11, 15:7); 2:3 (15:13, 15:12, 11:15, 10:15, 10:15).
 Япония — Китай 1:3 (15:1, 7:15, 3:15, 9:15); 3:1 (15:11, 13:15, 17:15, 15:13).

Группа В 

 Германия — Нидерланды 0:3 (8:15, 10:15, 6:15); 1:3 (9:15, 15:12, 13:15, 10:15).
 Канада — Куба 0:3 (16:17, 11:15, 8:15); 3:2 (15:6, 8:15, 15:12, 13:15, 15:13).

 Куба — Германия 3:1 (15:6, 13:15, 15:10, 15:5); 3:1 (15:4, 15:9, 13:15, 15:8).
 Нидерланды — Канада 1:3 (15:7, 8:15, 14:16, 8:15); 3:0 (15:9, 15:8, 15:9).

 Германия — Куба 3:2 (15:10, 11:15, 16:14, 9:15, 15:12); 0:3 (8:15, 8:15, 9:15).
 Канада — Нидерланды 2:3 (15:9, 9:15, 13:15, 15:13, 9:15); 1:3 (15:12, 10:15, 12:15, 11:15).

 Куба — Канада 3:0 (15:3, 15:13, 15:7); 3:1 (15:12, 15:7, 12:15, 15:6).
 Нидерланды — Германия 3:0 (15:7, 15:12, 15:3); 3:0 (15:7, 15:12, 15:3).

 Куба — Нидерланды 3:2 (10:15, 15:13, 15:10, 13:15, 15:9); 3:1 (8:15, 15:13, 15:7, 15:7).
 Канада — Германия 3:1 (15:12, 15:9, 10:15, 15:10); 3:2 (10:15, 13:15, 15:6, 15:9, 15:11).

 Нидерланды — Куба 1:3 (16:14, 14:15, 6:15, 14:16); 3:1 (15:11, 12:15, 15:5, 15:9).
 Германия — Канада 0:3 (13:15, 15:17, 8:15); 0:3 (10:15, 12:15, 11:15).

Группа С 

 Южная Корея — Бразилия 3:2 (10:15, 15:10, 9:15, 15:9, 16:14); 1:3 (4:15, 17:15, 10:15, 5:15).
 Франция — Италия 1:3 (3:15, 15:11, 8:15, 3:15); 0:3 (4:15, 7:15, 5:15).

 Италия — Южная Корея 3:0 (15:0, 15:9, 17:15); 3:0 (16:14, 15:1, 16:14).
 Бразилия — Франция 3:0 (15:12, 15:7, 15:1); 3:0 (15:8, 15:8, 15:12).

 Бразилия — Италия 1:3 (16:14, 13:15, 14:16, 7:15); 1:3 (3:15, 15:5, 6:15, 5:15).
 Южная Корея — Франция 3:0 (15:10, 17:15, 15:8); 3:1 (15:6, 4:15, 17:15, 15:9).

 Италия — Франция 3:0 (15:8, 15:3, 15:8); 3:0 (15:8, 15:5, 15:9).
 Бразилия — Южная Корея 3:0 (15:9, 15:8, 15:12); 3:0 (15:11, 15:9, 15:13).

 Южная Корея — Италия 2:3 (15:5, 15:12, 7:15, 12:15, 8:15); 3:0 (15:7, 16:14, 16:14).
 Франция — Бразилия 2:3 (5:15, 15:11, 15:11, 7:15, 9:15); 1:3 (17:15, 7:15, 10:15, 10:15).

 Италия — Бразилия 3:1 (15:1, 8:15, 15:13, 15:10); 3:0 (15:6, 15:8, 15:7).
 Франция — Южная Корея 3:1 (15:2, 15:3, 14:16, 15:8); 1:3 (15:12, 11:15, 8:15, 8:15).

Финальный раунд 
  Генуя.

Групповой этап 
Курсивом выделены результаты матчей интерконтинентального раунда, пошедшие в зачёт финального

Нидерланды — США 3:0 (15:8, 15:4, 17:15); Бразилия — Куба 3:2 (11:15, 15:12, 9:15, 15:3, 15:11); Италия — СНГ 3:2 (14:16, 14:16, 15:11, 15:11, 17:15).

Нидерланды — США 3:1 (15:10, 15:17, 15:12, 17:15); Бразилия — Куба 3:2 (11:15, 15:11, 13:15, 15:6, 15:9); Италия — СНГ 3:0 (15:7, 15:11, 15:4).

Италия — Нидерланды 3:2 (9:15, 15:12, 14:16, 15:10, 15:10); Куба — СНГ 3:0 (15:3, 15:9, 15:11); США — Бразилия 3:0 (15:12, 16:14, 15:9).

Нидерланды — Италия 3:2 (15:10, 15:9, 5:15, 11:15, 15:12); Куба — СНГ 3:1 (15:7, 14:16, 15:6, 15:5); Бразилия — США 3:0 (15:11, 15:12, 15:13).

Плей-офф

Полуфинал 
4 сентября
 Италия — США 3:0 (15:10, 15:11, 15:10)
 Куба — Нидерланды 3:1 (15:9, 15:12, 11:15, 15:12)

Матч за 3-е место 
5 сентября
 США — Нидерланды 3:1 (9:15, 15:10, 15:6, 15:4).

Финал 
5 сентября
 Италия — Куба 3:1 (14:16, 15:3, 15:11, 15:11).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Андреа Гардини, Марко Мартинелли, Стефано Маргутти, Фердинандо Де Джорджи, Паоло Тофоли, Роберто Маскьярелли, Клаудио Галли, Марко Браччи, Лоренцо Бернарди, Лука Кантагалли, Андреа Дзордзи, Андреа Луккетта, Андреа Джани, Симоне Джаццоли, Микеле Пазинато, Фабио Вулло. Главный тренер — Хулио Веласко.

 : Фредди Брукс, Идальберто Вальдес, Рикардо Вантес, Жоэль Деспайн, Рауль Диаго, Ивейс Карвахаль, Ласаро Марин, Феликс Милан, Родольфо Санчес, Абель Сармьентос, Иосвани Эрнандес, Освальдо Эрнандес. Главный тренер — Орландо Самуэльс Блэквуд.

 : Брайан Айви, Увальдо Акоста, Ник Беккер, Карлос Брисено, Хавьер Гаспар, Даниэль Гринбаум, Дуглас Пати, Роберт Самуэльсон, Эрик Сато, Роберт Ствртлик, Джеффри Сторк, Стив Тиммонс, Скотт Форчун, Ден Ханан, Брент Хильярд. Главный тренер — Фредерик Стурм.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Лоренцо Бернарди
 Лучший нападающий:  Марсело Негран
 Лучший блокирующий:  Руслан Олихвер
 Лучший на подаче:  Андреа Дзордзи
 Лучший на приёме:  Сян Чан
 Лучший в защите:  Ян Постума

Ссылки и источники 
 Результаты
 sports123
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001

Мировая лига (волейбол)
1992 год в волейболе